Räisänen ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Räisänen (1941–2015), finnischer Theologe
 Tapio Räisänen (* 1949),  finnischer Skispringer
 Timo Räisänen (* 1979), schwedischer Musiker
 Tomi Räisänen (* 1976), finnischer Komponist